Wehmeyer kan som auktorsförkortning betyda:

 Lewis Edgar Wehmeyer
 Uta Wehmeyer

Robotskapade auktorsförkortningar